Anna Ghiretti – ex giocatrice di curling italiana
 Giulia Ghiretti – nuotatrice ed ex ginnasta italiana
 Francesco Ghiretti – fisiologo e biologo italiano